El castillo Mino ( o ) es un castillo de shogi. El castillo de Mino es una formación defensiva de uso muy frecuente que se puede usar tanto en posiciones de Torre Móvil como de Torre Estática contra oponentes que jueguen tanto Torre Móvil como Estática. El castillo tiene numerosas variantes y puede ser el punto de inicio de otros desarrollos adicionales del castillo (tales como las variantes del castillo Corona de Plata y Yagura Derecho). A raíz de su popularidad, varios métodos para atacar el castillo Mino han sido bastante estudiados.

Nombre 
Se dice que el nombre de Mino se le dio en honor a un castillo en la hermosa Provincia de Mino (o que fue bautizado así por Oda Nobunaga en honor al Castillo Gifu), pero según una investigación realizada por el jugador profesional e historiador del shogi Kōhei Higashi, la teoría común durante el periodo Edo era que fue creado por un jugador de la Provincia de Mino de este periodo. Según Higashi, hay dos teorías en cuanto a tal jugador, un monje de Mino o el jugador Shōzon Matsumoto 7-Dan.

Historia 

El castillo Mino fue desarrollado para las Blancas (gote) en partidas de handicap de lanza, por Sōkan Itō III, el décimo Meijin vitalicio. El diagrama adyacente muestra el primer ejemplo conocido de un castillo Mino por Sōkan III en 1765.
Una innovación importante fue la adaptación del Mino para ser usado en partidas parejas por parte de Ryūgetsu Ōhashi (1795–1839), quien estudió con el 9º Meijin vitalicio, Soei Ōhashi I, y quien fue el segundo jugador histórico más fuerte de su época según la evaluación por los estándares actuales.Los diagramas adyacentes muestran el primer ejemplo conocido de una partida de Ryūgetsu usando un Mino en una partida pareja con una posición de Torre en Cuarta Columna que cambia a Torre Opuesta y que incluye además un desarrollo a un castillo Mino Alto unos pocos movimientos más tarde.

Desarrollo 
El castillo Mino es una posición defensiva que es considerada fácil para principiantes pero que sigue siendo popular entre jugadores y jugadoras profesionales. (Mino es una provincia histórica de Japón.) El rey se ubica en una posición segura en la casilla 28 (o la casilla 82 en el caso de las blancas) mientras los tres generales se sincronizan para defenderse mutuamente. Los castillos Mino se usan a menudo cuando los jugadores o jugadoras optan por una Torre Móvil.  Con todo, también es posible construir un castillo Mino en el costado izquierdo del tablero con una posición de Torre Estática.

Existen muchas variantes de Mino. Un castillo Mino puede usarse en su forma básica, pero es muy frecuente que tal formación se desarrolle en una de sus variantes, que se eligen dependiendo de la formación usada por el oponente. También es posible que el Mino haga una transición a un castillo diferente, como un castillo de Yagura Derecho .

Mino Básico de Torre Móvil 

El castillo Mino requiere cinco pasos para completarse, no necesariamente en el orden presentado a continuación: 

 Mover la torre al costado izquierdo del tablero. Este movimiento es casi siempre el primero en Minos de Torre Móvil.
 Mover el rey a la casilla inicial de la torre (esto es 28, para negras), tres movimientos.
 Mover la plata derecha hacia arriba una casilla, de modo que ahora quede adyacente al rey.
 Mover el oro izquierdo en diagonal arriba y a la derecha para que quede protegido por el otro general de oro, que no se ha movido.
 (Opcional) Mover el peón del borde de la primera columna una casilla hacia adelante. Este movimiento, conocido como 懐 futokoro (bolsillo interior [del rey]), le brinda al rey una ruta de escape en el final de la partida.

Hay dos consideraciones principales en el orden de las jugadas en relación con el movimiento del rey. El primer patrón mueve el rey antes de mover la plata derecha por medio de R-48, R-38, R-28 (y luego, Pl-38). Este patrón de mover el rey a 28 en un camino recto mantiene abierta la posibilidad de construir un castillo Anaguma (con L-18, R-19) así como un Mino (con Pl-38). El segundo patrón mueve la plata derecha hacia arriba por medio de Pl-38 evitando R-38, lo que produce una ruta de movimiento del rey consistente en R-48, R-39, R-28. Este patrón evita que se desarrolle un castillo Anaguma en tanto el Anaguma requiere Pl-28, pero permite que la plata en 38 y el oro en 49 se defiendan mutuamente de inmediato, a la vez que le da al rey un lugar de descanso relativamente más seguro tras tres movimientos en la casilla 39, aunque puede ser vulnerable a reingresos de alfiles en 28. En el shogi moderno, al jugar contra una posición de Torre Estática, el orden preferido (tal y como ocurre en el Sistema Fujii) consiste en empujar el peón de borde (P-16) y construir el castillo primero (con Pl-38 y O69-58) antes de mover el rey. Si el oponente que juega Torre Estática elige un castillo Anaguma (que requiere varios movimientos para construirse), entonces un jugador de Torre Móvil tiene la opción de usar una estrategia de ataque rápido mientras deja al rey en su casilla inicial. Si el oponente de Torre Estática elige una de las estrategias de ataque rápido, entonces el jugador de Torre Móvil empezará a mover a su rey al castillo Mino.

Ejemplos de partidas de Mino 

El primer diagrama adyacente ilustra una partida por la Copa Asahi de julio de 2009 entre Norihiro Yagura (negras) y Takayuki Yamasaki (blancas). Las negras están jugando Torre en Tercera Columna, variante Normal (diagonal de alfil cerrada) mientras que las blancas están jugando Torre Estática. Tras mover su torre a la posición de Torre en Tercera Fila (T-78) y hacer otros desarrollos ofensivos y defensivos en el costado izquierdo del tablero, las negras mueven su rey a su posición de castillo por medio de 5. R-48, 6. R-38, ... 8. R-28. Tras mover su rey, las negras construyen el intermedio castillo Mino Incompleto con 9. Pl-38. Después de algún desarrollo adicional de piezas ofensivas, las negras finalizan su Mino con 14. O69-58 y abre una escotilla de escape para el rey por medio de 15. P-16.

El castillo de las blancas está aún en proceso de convertirse en un castillo Anaguma, y corresponde a este punto a un Anaguma incompleto.

El primer diagrama adyacente muestra una partida por el torneo Ryūō de noviembre de 1993 entre Katsuhiko Murooka (negras) y Takeshi Fujii (blancas). Las blancas están jugando una Torre en Cuarta Columna, variante sistema Fujii, contra la posición de Torre Estática de las negras. Las blancas están empleando un castillo Mino con el peón del borde izquierdo avanzado (P-94) y el peón de la sexta columna avanzado (como preparación para un desarrollo a un castillo Mino Alto). Su rey se ha movido a la casilla 71 donde se mantuvo durante varios movimientos. El segundo diagrama muestra desarrollo ulterior del castillo de Mino de las blancas en un castillo Mino Alto con el oro izquierdo completamente desplegado hasta la casilla 63 y un caballo avanzado en la casilla 73 (para fines de ataque), así como un peón de octava columna avanzado (P-84) mientras su rey sigue en la casilla 71.

Las negras está usando un castillo Bote que eventualmente se convirtió en otra variante del castillo Mino, castillo Mino de Torre de Muralla (ver más adelante).

Mino Incompleto 

Mino Incompleto o Medio Mino () es un Mino en el que falta el oro izquierdo. 

Esta posición se ve comúnmente como un estado de transición al construir un Mino regular, en tanto el oro más a la izquierda suele ser la última pieza en moverse en la secuencia de formación.

Con todo, un Mino Incompleto se construye también para estrategias (tales como Torre Opuesta) que usan el oro en el otro costado del tablero (cerca de la casilla inicial de la torre). Otro caso ocurre en Torre Central cuando el oro no puede moverse a la casilla en la que se encuentra la torre (en 58 o en 52 para las blancas).

Ejemplos de partidas de Mino Incompleto 

Los primeros ejemplos muestran el uso de un castillo Mino Incompleto como peldaño para construir el Mino regular. Aquí, Yoshiyuki Kubota (negras) está jugando Torre en Cuarta Columna contra Kōichi Fukaura (blancas), que está usando una posición de Torre Estática.

Tras hacer una declaración temprana de una apertura de Torre en Cuarta Columna, las negras inician el desarrollo de su castillo moviendo el rey con 3. R-48 y preparando una vía de escape para el rey con 4. P-16. Luego, en tanto las blancas no respondieron avanzando el peón complementario en primera columna, las negras empujan el peón de borde una vez más con 5. P-15, presionando a las blancas y restringiendo el desarrollo del castillo de las blancas a lo que probablemente será un Anaguma (ya que un castillo de Bote o un Mino con una estrategia de ataque rápido son ahora poco probables para las blancas).

Enseguida, las negras mueven su rey hacia la derecha en línea recta hasta su posición de castillo en la segunda columna con 6. R-38, 7. R-28 como se ilustra en el segundo diagrama.

Tras esto, las negras hacen varias jugadas de desarrollo en el costado izquierdo del tablero hacia su posición de Torre en Cuarta Columna, variante Normal. Luego, con 10. Pl-38, las negras han construido un castillo Mino Incompleto para proteger al rey.

En tanto el castillo Mino Incompleto es apenas un castillo de transición en esta partica, una vez son hechos más desarrollos ofensivos en el costado izquierdo del tablero, las negras finalmente convierten su castillo Mino Incompleto en un castillo Mino con 14. O69-58 tal y como se muestra en el cuarto diagrama.

A este punto las blancas han completado un castillo de Bote y parecen estar haciendo una transición a un castillo Anaguma como se esperaba.

Mino Alto 

El castillo Mino Alto () es un desarrollo natural del castillo Mino cuando se quiere ejercer presión sobre el castillo de un oponente que usa Torre Estática o cuando es atacado desde arriba como en una partida de Doble Torre Móvil. En comparación con un Mino regular, el Mino Alto le permite al jugador o jugadora un mayor potencial de ataque en el costado derecho del tablero y es más fuerte en la parte superior si bien algo más débil contra ataques laterales. 

El Mino Alto se desarrolla a partir del Mino, avanzando el peón de la cuarta columna hasta 46 para dar paso al oro, que se mueve desde 58. Esto fortalece el castillo contra ataques desde el frente reforzando la llamada «sien del rey», la casilla 37, de un ataque de alfil o defendiendo de un caballo que se ubique en 55 atacando también la sien del rey. P-46 abre paso también a un oro para que se desarrolle a 47 (una posición 'alta') para la forma característica del Mino Alto.

Otra variante de la forma Mino Alto es hacer que el peón en 37 también se mueva hasta la casilla 36 para abrirle espacio al caballo.  Mover el caballo a 37 es opcional pero común. Es posible también avanzar el peón de la quinta columna, que está defendido por el oro en 46.

Mino de Plata 
Un castillo Mino de Plata () reemplaza el oro izquierdo de un castillo Mino regular con una plata.

Cuando la plata izquierda se mueve hacia arriba de la casilla 58 a la 47 como lo haría el oro en un castillo Mino Alto, también se le conoce como Mino de Plata. En esta variante, la casilla 38 es mejor defendida, pero la 58 es ahora más débil.

Al igual que con el Mino regular, también es estándar crear una escotilla de escape para el rey avanzando el peón de la primera columna.

Corona de Plata 
El castillo de Corona de Plata (銀冠, ginkanmuri ) es a menudo un desarrollo adicional del Mino Alto.

A partir de una estructura de Mino Alto, el peón sobre el rey se mueve a la casilla 26 permitiendo que la plata se ubique a la cabeza del rey (27). Luego, el oro en 49 se mueve a 38 para tomar la casilla previa de la plata. 

También es típico que se avance el caballo.

Corona de Plata es más fuerte que Mino y Mino Alto contra ataques frontales. 

Corona de Plata puede desarrollar al rey y la lanza, estrategia que aparece en el final del juego cuando el rey escapa a 17, formando un castillo de rey en tercera fila horizontal.

Esto es útil contra ataques desde las espaldas del rey. Por ejemplo, en el diagrama de la izquierda, las negras pueden mover la lanza a la casilla 18. Si la torre blanca es ascendida (coronada) en la casilla 19 y hace jaque, el rey puede escapar a 17. Luego, si una segunda torre se corona en 29 (con el objetivo de capturar el oro en 38), mover el oro de la casilla 47 a la 48 puede proteger el oro en 38 y evitar un mate.

Variantes de Corona de Plata 
También se puede construir una Corona de Plata en el costado izquierdo (Corona de Plata Izquierda; ) para posiciones de Torre Estática.

Una Corona de Plata Izquierda puede también hacer una transición a un Anaguma de Corona de Plata Izquierda ().

Un castillo de Rey en Borde con Corona de Plata ( o hashi gyoku ginkan) consiste en que el rey se mueva a la columna del borde. Es estructuralmente similar al castillo de Rey Yonenaga.

Mino de Kimura 
El castillo Mino de Kimura () fue inventado por el jugador profesional Yoshio Kimura.

En esta variante, un oro se coloca en la casilla 38 donde suele estar la plata y la plata se ubica donde suele estar el oro en un castillo Mino Alto (es decir, 47).

Se puede usar un Mino de Kimura con una formación de ataque de Torre Central con Cuernos de Plata ().

Mino Izquierdo 
Un castillo Mino Izquierdo o Mino Inverso () se puede construir de manera similar al Mino de costado derecho con el rey en la casilla 88.

Castillo Mino de Torre de Muralla 

También hay una variante común de Mino Izquierdo conocida como Mino de Torre de Muralla  () que coloca al rey sobre la cabeza del alfil (casilla 87), lo que permite que el rey mantenerse fuera de la diagonal del alfil del oponente como se muestra en el diagrama a la derecha. 

Otra razón para esta posición del rey en 87 es que se puede construir más rápido: el castillo Mino habitual en el lado derecho tiene al rey ubicado en la segunda columna desde el borde. No obstante, en el costado izquierdo, tal posición está ocupada por el alfil, de manera que se requieren movimientos adicionales para alejar al alfil del camino del rey.

Mino de Cuatro Piezas 
El castillo Mino de Cuatro Piezas () usa los dos oros y las dos platas, moviendo usualmente la plata izquierda hasta la casilla 37.

Otras variantes del Mino 

 Mino de Oro ()
 Mino de Diamante ()
 Mino Chonmage () (v. chonmage)
 Mino de Monje ()

Véase también 

 Castillo (shogi)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Aplastando un castillo mino (en inglés)
 Diario de Shogi (etc.) en Japón: Ataque de borde del castillo Mino (en inglés)
 Shogi Fan:
 Cómo atacar el castillo de Mino – Parte 1 (en inglés)
 Mino (en inglés)

Shōgi